Световното първенство по шахмат през 1908 г. се провежда от 17 август до 30 септември 1908 г. в Дюселдорф и Мюнхен.

Състои се под формата на мач между действащия световен шампион Емануел Ласкер и Зигберт Тараш.

Резултати 
По регламент шампион става първият играч, който спечели 8 партии.

{|class="wikitable" style="text-align:center"
|+Мач за световната титла по шахмат през 1908 г.
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! Победи
|-
|align=left|Емануел Ласкер (Германия)
|1||style="background:black; color:white"|1||0||style="background:black; color:white"|1||1||style="background:black; color:white"|=||1||style="background:black; color:white"|=||=||style="background:black; color:white"|0||1||style="background:black; color:white"|0||1||style="background:black; color:white"|=||=||style="background:black; color:white"|1||8
|-
|align=left|Зигберт Тараш (Германия)
|style="background:black; color:white"|0||0||style="background:black; color:white"|1||0||style="background:black; color:white"|0||=||style="background:black; color:white"|0||=||style="background:black; color:white"|=||1||style="background:black; color:white"|0||1||style="background:black; color:white"|0||=||style="background:black; color:white"|=||0||3
|}

Ласкер запазва титлата си.

Източници 

 Информация от уеб-архива на сайта на Graeme Cree

Световни първенства по шахмат
Състезания по шахмат в Германия
Спорт в Дюселдорф
Спорт в Мюнхен